Titane, titanium en anglais, un élément chimique métallique de symbole Ti et de numéro atomique 22 ;
 Titanium, une filiale de Pechiney, devenue en 1971 Cezus, et finalement cédée à Framatome en 1992 en pleine crise de la production de titane ;
 Titanium est une chanson du DJ français David Guetta et Sia sortie en 2011. Elle a été reprise par le groupe de metal gothique Within Temptation en 2013 ;
 Titanium est un film de science-fiction russe réalisé par Dmitriy Grachev ;
 Titanium Man, en français Homme de titanium est un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics, l'un des plus grands ennemis d'Iron Man ;
 Appcelerator Titanium est un kit de construction de logiciel ;

Note